Strand, rivage en anglais, ou plage en allemand, néerlandais, norvégien et suédois, peut faire référence à un nom de lieu ou à un nom de personne.

Strand peut faire référence à :

Toponyme 
 
 Strand, station balnéaire.
 
 Timmendorfer Strand, commune de l'arrondissement du Holstein-de-l'Est, dans le Land de Schleswig-Holstein.
 
 Brøndby Strand, quartier de la commune de Brøndby dans la région la région Hovedstaden ;
 Greve Strand et Ishøj Strand, grandes villes du Danemark.
 
 Le Grand Strand, immense plage de sable blanc en Caroline du Sud ;
 Morro Strand et Silver Strand, parcs d'État de la Californie ;
 Strand, une communauté non constituée en municipalité, du comté d'Adams en Iowa.
 Silver Strand Falls, chute d'eau du Parc national de Yosemite.
 
 The Strand, rue de Londres ;
 Strand, station du métro de Londres qui y est située.
 
 Rosslare Strand, ville située dans le Comté de Wexford.
 Silver Strand, plage dans le Comté de Donegal
 
 Strand, une localité du comté de Nordland ;
 Strand, une kommune du Rogaland.
 
 Strand, une localité  de la commune de Falun ;
 Strand, une localité de la commune de Strömsund.

Patronyme 
 Anne Lilia Berge Strand (1978-), plus connue sous le nom de scène Annie, artiste pop et DJ norvégienne
 Embrik Strand (1876-1947), zoologiste norvégien
 Harald Christian Strand Nilsen (1971-), skieur norvégien
 Johan Strand Johansen (1903-1970), politicien norvégien
 Jörgen Strand, homme politique finlandais
 Lennart Strand (1921-2004), athlète suédois
 Mark Strand (1934-), poète, essayiste et traducteur américain
  (née en 1986), chanteuse suédoise
 Paul Strand (1890-1976), photographe américain
 Roar Strand (1970-), footballeur norvégien
 Stig Strand (1956-), skieur suédois

Voir aussi 
 Oriented Strand Board (OSB), produit dérivé du bois
 Single-strand binding protein (SSB ou SSBP), protéine de la réplication du génome
 The Strand, film (vidéo) de Daniel Myrick
 The Strand Magazine, est un mensuel britannique généraliste publié de 1891 à 1950.
 Strand Palace Hotel, hôtel londonien de style « paquebot »

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme